L'Institut de la Performance Publique (IPP) est un institut de formation continue basé à Paris.

Créé en 1993, il organise des sessions de perfectionnement destinées aux cadres.

Initialement tournée exclusivement vers les organisations publiques françaises (services de l'État, collectivités territoriales, hôpitaux publics), son activité s'est étendue vers les organisations privées exerçant des missions d'intérêt général, en particulier les fondations et associations gérant des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (maisons d'enfants, maisons pour personnes handicapées, maisons de retraite, ...).

Formation continue en France